Donna Vekić era la campionessa in carica ma ha deciso di non partecipare. Il titolo è stato vinto da Caroline Wozniacki che ha battuto in finale per 4–6, 6–2, 6–1 Alexandra Dulgheru.

Teste di serie

 Caroline Wozniacki (Campionessa)
 Sabine Lisicki (primo turno)
 Casey Dellacqua (primo turno)
 Jarmila Gajdošová (semifinali)

 Klára Koukalová (secondo turno)
 Kurumi Nara (quarti di finale)
 Bojana Jovanovski (primo turno)
 Julia Görges (quarti di finale)

Qualificate

  Elizaveta Kuličkova (quarti di finale)
  Junri Namigata (primo turno)
  Magda Linette (secondo turno)

  Julija Bejhel'zymer (primo turno)
  Wang Yafan (primo turno)
  Xu Yifan (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

BMW Malaysian Open 2015
WTA Tour 2015